Hermann Schubert kan syfta på bland andra:

* Hermann Schubert (1831–1917), tysk skulptör
 Hermann Schubert (1886–1938), tysk politiker
 Hermann Schubert (1848–1911), tysk matematiker